Detta är en lista över Persiska rikets kungar fram till den arabiska erövringen år 651- e.Kr.

Mediska kungar 
Riket Medien varade mellan 728 och 550 f.Kr..
 Deiokes, 728-675 f.Kr. 
 Fraortes, 675-653 f.Kr. 
 Madius, 653-625 f.Kr. 
 Kyaxares, 625-585 f.Kr. 
 Astyages, 585-550 f.Kr.

Akemeniderna 
Persiska kungar av den akemenidiska dynastin, även kallade akemenider:

 Achæmenes, grundare till den akemenidiska dynastin
 Teispes, -640 f.Kr.
 Kyros I, 640-580 f.Kr.
 Kambyses I, 580-559 f.Kr.
 Kyros II den store, 559-529 f.Kr. (erövrade Medien 550 f.Kr.)
 Kambyses II, 529-522 f.Kr.
 Dareios I, 522-485 f.Kr.
 Xerxes I, 485-465 f.Kr.
 Artaxerxes I, 464-424 f.Kr.
 Xerxes II, 424-424 f.Kr.
 Sogdianus, 424-423 f.Kr.
 Dareios II, 423-404 f.Kr.
 Artaxerxes II, 404-358 f.Kr.
 Artaxerxes III, 358-338 f.Kr.
 Artaxerxes IV, 338-336 f.Kr.
 Dareios III, 336-330 f.Kr.
 Bessos, 330- f.Kr.

Den hellenistiska tiden 
Hellenistiska tiden varade 330 - 246 f.Kr..

Argeaddynastin 
Argeaddynastin härskade över området 330 – 312 f.Kr.. Lista över regenter finns i artikeln Argeaddynastin

Seleukidiska regenter 
Seleukidiska dynastin härskade över området 323 - 150 f.Kr. men tappade gradvis kontrollen över området. Lista över regenter finns i artikeln Seleukidiska dynastin.

Partherna 
Partherna, även kallade Arsakiderna härskade i Partien mellan 246 f.Kr. - 227 e.Kr.

Sassaniderna 
Sassanidernas rike varade mellan 224–651 e.Kr.

Referenser

Externa länkar 

 
Iranistik
Persiska storkungar
Persien
Antikens perser